Ohsson ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Constantin Mouradgea d’Ohsson (1779–1851), französisch-armenischer Mongolist in schwedischen diplomatischen Diensten
 Ignatius Mouradgea d’Ohsson (1740–1807), armenischer Orientalist, Historiker und Diplomat in schwedischen Diensten